Die Fußball-Bezirksliga Rostock 1957 war die sechste Spielzeit der Bezirksliga Rostock auf dem Gebiet des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV). Sie wurde vom eingesetzten Bezirksfachausschuss (BFA) organisiert, war die höchste Spielklasse im Bezirk und unter der II. DDR-Liga die vierthöchste im Ligasystem. Die Bezirksliga Rostock 1957 wurde im Rundenturnier ausgetragen, begann am 24. Februar 1957 und endete am 24. November 1957.

Aufgrund der Auflösung der BSG Lokomotive Ribnitz nach Beendigung der Vorsaison, stiegen drei Betriebssportgemeinschaften aus den Bezirksklassen – die BSG Motor Warnowwerft Warnemünde II, die BSG Einheit Greifswald II und die BSG Lokomotive Neubukow – in die Bezirksliga Rostock auf. Da die BSG Motor Stralsund aus der II. DDR-Liga 1956 abstieg, erweiterte sich damit das Teilnehmerfeld der diesjährigen Auflage dieser Spielklasse auf 14 Mannschaften. Den Stralsundern gelang der sofortige Wiederaufstieg in die Drittklassigkeit; aber auch die BSG Einheit Rostock und dem ASK Vorwärts Rostock gelang der Aufstieg in die II. DDR-Liga 1958. Grund hierfür war eine Aufstockung der II. DDR-Liga von zwei auf fünf Staffeln.

Abschlusstabelle 
Zur Berechnung der Tabelle wurde die Zweipunkteregel angewandt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. In der linken Spalte aufgelistet ist die jeweilige Heimmannschaft, die Gastmannschaft hingegen in der oberen Reihe.

Einzelnachweise 

1957
Fußballsaison 1957